Pub-Pub est un personnage de la série télévisée franco-belge Téléchat, destinée aux enfants dans les années 1980. C'est un singe verdâtre particulièrement stupide, qui présente les publicités des produits NULS durant les pubs de Téléchat. Sa bêtise et son incapacité à comprendre la réelle utilité des produits présentés lui valent d'être constamment repris par la voix off.

Voici un exemple de dialogue de l'une de ces publicités : 

 Voix off :  : 
Pub-Pub commence à cirer une paire de chaussures. Il aperçoit alors une banane accrochée au-dessus de lui, la regarde, incrédule, puis la prend et se met à la cirer frénétiquement.
 Voix off (exaspérée) : 

Culture de la publicité en France
Personnage de série télévisée
Singe de fiction